Radisch heißen folgende geographische Objekte:

 Radisch (Gemeinde Gnas), Ortschaft der Gemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

 Groß Radisch, Ortsteil der Gemeinde Hohendubrau in der Oberlausitz, Sachsen
 Klein-Radisch, Ortsteil der Gemeinde Boxberg/O.L. in der Oberlausitz, Sachsen

 Hradišťko I (1939–45 Klein Radisch), Ortsteil der Gemeinde Veltruby, Okres Kolín, Tschechien
 Hradiště u Domažlic (1939–45 Radisch), Gemeinde in Tschechien
 Hradiště (České Lhotice) (1939–45 Radisch), Ortsteil von České Lhotice in Tschechien

Radisch ist der Familienname folgender Personen:
 Eberhard Radisch (1928–2004), deutscher Konzertagent und Unternehmer
 Iris Radisch (* 1959), deutsche Journalistin
 Tom Radisch (* 1982), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Rädisch